L'appellation Christuskirche est assez commune en Allemagne pour les églises du culte protestant.

Allemagne 
 Christuskirche (Mayence)

France 
Christuskirche à Paris